Јадранска лига у кошарци 2009/10. je 9. сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Због спонзорског уговора са Новом љубљанском банком лига се већ четврту сезону заредом званично назива НЛБ лига. Ове сезоне је учествовало 5 тимова из Србије, 4 из Хрватске, по 2 из Босне и Херцеговине и Словеније и 1 клуб из Црне Горе.

Тимови у сезони 2009/10.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Турнир четворице (Фајнал-фор) 
Фајнал фор у сезони 2009/10. је одржан од 23. до 25. априла 2010. у Арени Загреб у Загребу. На завршном турниру су учествовали Партизан и Хемофарм из Србије, Цибона из Хрватске и Унион Олимпија из Словеније.

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови НЛБ лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт лиге

 
2009/10
Сезона 2009/10. у српској кошарци
Сезона 2009/10. у европској кошарци